Орляк може да се отнася за:

 Орляк, село в Област Добрич, България;
 Орляк, на гръцки Стримонико, село в дем Долна Джумая, Гърция;